Сен-Дени́-де-Майо́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Орбек. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14571.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 324 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 184 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 118 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 64,1 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 118 активных жителей работали 110 человек (68 мужчин и 42 женщины), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 66 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Дени-де-Майок 

Коммуны департамента Кальвадос